Le Blackfield Festival est un festival de musique gothique, qui inclut entre autres des genres comme l'EBM, la Neue Deutsche Härte, le dark wave, la Neue Deutsche Todeskunst ou le dark metal, qui se déroule pendant deux à trois jours dans l'amphithéâtre de Gelsenkirchen en Allemagne depuis sa première édition en 2008. La première édition de l'Amphi Festival s'était déroulée à la même place en 2005, mais a changé de place pour être organisé au "Tanzbrunnen" de Cologne depuis 2006.

Le festival est un des plus récents de la scène gothique en Allemagne, mais avec environ 4000 visiteurs par jour un des festivals les plus grands et florissants.

Les premières éditions

Blackfield Festival 2008 (4 au 6 juillet 2008) 

 Pink Turns Blue
 Stromkern
 Icon of Coil
 Dreadful Shadows
 Blutengel

 Colony 5
 Iris
 Solar Fake
 Diorama
 Northern Lite
 Catastrophe ballet
 Modcom
 Samsas Traum
 Subway to Sally
 Nitzer Ebb

 Solitary experiments
 Schelmish
 Reaper
 Heimataerde
 Assemblage 23
 Spetsnaz
 (:SITD:)
 The Crüxshadows
 Schandmaul
 Lacrimosa

Blackfield Festival 2009 (20 au 21 juin 2009) 

 Kloq
 Staubkind
 Destroid
 Fetisch:Mensch
 End of green
 Rotersand
 Zeraphine
 Project Pitchfork
 Diary of dreams
 VNV Nation

 Dope Stars Inc.
 Santa hates you
 Faun
 Frozen Plasma
 Letzte Instanz
 IAMX
 Suicide Commando
 Mesh
 Apoptygma Berzerk
 ASP (groupe)

Blackfield Festival 2010 (12 au 13 juillet 2010) 

 Scream silence
 Jesus on extasy
 Aesthetic perfection
 Girls under glass
 Zeromancer
 Diorama
 Vive la fête
 Deathstars
 Covenant
 Front 242

 XP8
 Traumtänzer
 Tyske Ludder
 S.P.O.C.K.
 Saltatio Mortis
 :SITD:
 Oomph!
 Subway to Sally
 Unheilig

Blackfield Festival 2011 (juillet 2011) 

 Sono

Liens externes 
Site officiel du festival (de) (en)

Festival de musique en Allemagne
Festival fondé en 2005
Gelsenkirchen